Patrik Vitez (ur. 14 czerwca 1998 w Celju) – słoweński skoczek narciarski polskiego pochodzenia, reprezentant klubu SSK Velenje. 

Jego matka jest Polką. Ma starszego brata Roberta, który również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
Skoki narciarskie zaczął uprawiać w wieku 6 lat. We wrześniu 2014 zadebiutował w zawodach FIS Cupu, zajmując 65. i 63. miejsce w Szczyrku. Pierwszy punkt tego cyklu zdobył w lutym 2019, za zajęcie 30. lokaty w Villach. W grudniu 2021 po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 38. pozycję w Vikersund. Pierwszy punkt tego cyklu zdobył miesiąc później, zajmując 30. miejsce w Oberstdorfie. 20 lutego 2022 w Villach zajął 2. lokatę w zawodach FIS Cupu. 6 marca 2022 zawody Pucharu Kontynentalnego w Lahti ukończył na 6. pozycji. 24 marca 2022 podczas treningu przed zawodami Pucharu Świata na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy – 200,0 m. Tego samego dnia zadebiutował w kwalifikacjach PŚ, zajmując 57. miejsce i nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W lipcu 2022 po raz pierwszy wystartował w Letnim Grand Prix, zajmując 19. i 20. lokatę w Wiśle. 17 września 2022 podczas zawodów cyklu w Râșnovie zajął (razem z Peterem Prevcem) 6. lokatę w premierowym konkursie duetów, a dzień później stanął na podium, zajmując 2. lokatę w jednoseryjnym konkursie mikstów.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca na podium w konkursach drużynowych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan na 12 lutego 2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni w Celje
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998
Skoczkowie narciarscy polskiego pochodzenia